На овој страници се налази биланс укупно освојених медаља на Летњим олимпијским играма 2012. одржаним у Лондону (Уједињено Краљевство) од 27. јула до 12. августа.

На играма је учествовало укупно 10.500 спортиста, а међу освајаче медаља уписали су се спортисти из укупно 85 земаља, од чега је њих 54 освојило минимум једну златну медаљу. Најуспешнија нација је САД са укупно 104 медаље (од чега 46 златних). Следе Кина са 87 медаља (од чега 38 златних), домаћин Велика Британија са 64 медаље (29 златних) и Русија са 83 медаље (24 златне). До првих медаља на Олимпијским играма дошли су спортисти из Бахреина, Боцвана, Кипар, Габон, Гренада, Гватемала и Црна Гора.

Спортисти из Србије освојили су укупно 4 медаље, по једно злато и сребро и две бронзе.

Табела освајача медаља 

<onlyinclude>
{| class="wikitable sortable" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="text-align: center; font-size: 100%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;" align="center"
|+ 
! width="30" | Поз.
! width="240" | Земље
! width="40" bgcolor="gold"| 
! width="40" bgcolor="silver"| 
! width="40" bgcolor="CC9966"| 
! width="40" | 
|- align="left" bgcolor="DFDFDF"
! colspan="6"| 
|-
| 1. || align=left|  || 46 || 29 || 29 || 104
|-
| 2. || align=left|  || 38 || 27 || 23 || 88
|-bgcolor="ccccff"
| 3. || align=left| * || 29 || 17 || 19 || 65
|-
| 4. || align=left|  || 24 || 26 || 32 || 82
|-
| 5. || align=left|  || 13 || 8 || 7 || 28
|-
| 6. || align=left|  || 11 || 19 || 14 || 44
|-
| 7. || align=left|  || 11 || 11 || 12 || 34
|-
| 8. || align=left|  || 8 || 9 || 11 || 28
|-
| 9. || align=left|  || 8 || 4 || 5 || 17
|-
| 10. || align=left|  || 7 || 16 || 12 || 35
|-
| 11. || align=left|  || 7 || 14 || 17 || 38
|-
| 12. || align=left|  || 7 || 1 || 5 || 13
|-
| 13. || align=left|  || 6 || 6 || 8 || 20
|-
| 14. || align=left|  || 6 || 5 || 9 || 20
|-
| 15. || align=left|  || 6 || 2 || 5 || 13
|-
| 16. || align=left| || 5 || 3 || 6 || 14
|-
| 17. ||align=left|  || 4 || 5 || 3 || 12
|-
| 18. || align=left|  || 4 || 4 || 4 || 12
|-
| 19. || align=left|  || 4 || 3 || 3 || 10
|-
| 20. ||align=left|  || 4 || 0 || 2 || 6
|-
| 21. || align=left|  || 3 || 10 || 4 || 17
|-
| 22. || align=left|  || 3 || 5 || 9 || 17
|-
| 23. || align=left|  || 3 || 2 || 1 || 6
|-
| 24. || align=left|  || 3 || 1 || 3 || 7
|-
| 25. || align=left| || 3 || 1 || 2 || 6
|-
| 26. || align=left|  || 2 || 5 || 5 || 12
|-
| 27. || align=left|  || 2 || 5 || 2 || 9
|-
| 28. || align=left|  || 2 || 4 || 5 || 11
|-
| 29. || align=left|  || 2 || 4 || 3 || 9
|-
| rowspan="2" | 30. ||  align=left|  || 2 || 2 || 6 || 10
|-
|  align=left|  || 2 || 2 || 6 || 10
|-
| 32. || align=left|  || 2 || 2 || 1 || 5
|-
| 33. || align=left|  || 2 || 2 || 0 || 4
|-
| 34. || align=left|  || 2 || 1 || 2 || 5
|-
| 35. || align=left|  || 2 || 1 || 1 || 4
|-
| 36. || align=left|  || 1 || 5 || 12 || 18
|-
| 37. || align=left|  || 1 || 4 || 3 || 8
|-
| 38. || align=left|  || 1 || 3 || 4 || 8
|-
| rowspan="2" | 39. || align=left|  || 1 || 3 || 3 || 7
|-
| align=left|  || 1 || 3 || 3 || 7
|-
| 41. || align=left|  || 1 || 1 || 3 || 5
|-
| rowspan="3" | 42. || align=left|  || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| align=left|  || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| align=left|  || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 45. || align=left|  || 1 || 1 || 1 || 3
|-
| 46. || align=left|  || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| rowspan="2" | 47. ||  align=left|  || 1 || 0 || 3 || 4
|-
| align=left|  || 1 || 0 || 3 || 4
|-
| 49. || align=left|  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| rowspan="5" | 50. || align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 55. || align=left|  || 0 || 2 || 4 || 6
|-
| 56.  || align=left|  || 0 || 2 || 3 || 5
|-
| 57. || align=left|  || 0 || 2 || 1 || 3
|-
| 58. || align=left|  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 59. || align=left|  || 0 || 1 || 3 || 4
|-
| rowspan="3" | 60. || align=left|  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| rowspan="6"| 63. || align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| rowspan="6"| 69. ||  align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| rowspan="4"| 75. ||  align=left|  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| rowspan="7"| 79. || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Укупно: 85 НОК || 302 || 304 || 354 || 960
|}

Види још 

 Вечна табела свих олимпијских игара

Спољашње везе 
 Службена веб страница ЛОИ 2012.
 Службени биланс медаља

Летње олимпијске игре 2012.